Le premier pilier peut être :
 le premier pilier de l'islam, c'est-à-dire la chahada (le monothéisme) ;
 le premier pilier de l'Union européenne, c'est-à-dire les communautés européennes (le marché intérieur) ;
 le premier pilier du système de prévoyance suisse, c'est-à-dire l'assurance-vieillesse et survivants.

Voir aussi